Bwalya ist der Familienname folgender Personen:

 Bwalya Chimfwembe, Jazzsängerin, Sängerin der Big Band der Bundeswehr
 Felix Bwalya (1969–1997), sambischer Boxer
 Gillan Bwalya, sambischer Schachspieler
 Hastings Bwalya (* 1985), sambischer Boxer
 Johnson Bwalya (* 1967), sambischer Fußballspieler
 Kalusha Bwalya (* 1963), sambischer Fußballnationalspieler, Nationaltrainer, Präsident d. nat. Fußballverbandes
 Lilian Bwalya (* 1974), sambische Leichtathletin
 Sidney Bwalya, sambischer Tennisspieler
 Simon Bwalya, sambischer Fußballnationalspieler